Пустиня — те саме, що й пустеля, староукраїнською — нічийна, незаселена ділянка степу; пустир

Пустиня — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Пустиня — присілок, Сафоновський район, Смоленська область

Див. також 
 Пустинь

Примітки